Tandberg ist der Name von
 Tandberg (Unternehmen), norwegischer Hersteller von Videokonferenzsystemen
 Tandberg Television, norwegisches Medienunternehmen
 Tandberg Data, ein Hersteller von Geräten zur Datenspeicherung

sowie der Familienname von
 Erik Tandberg (1913–1964), norwegischer Bobfahrer
 Jens Frølich Tandberg (1852–1922), Bischof von Oslo
 John Tandberg (1896–1968), norwegischer Physiker, Chemiker, Autor und Humorist
 Kim-Arild Tandberg (* 1986), norwegischer Skispringer
 Olaf Tandberg, norwegischer Skispringer und 1900 Skisprungweltrekordler
 Olle Tandberg (1918–1996), schwedischer Boxer
 Roy Tandberg (* 1940), norwegischer Industriedesigner
 Vebjørn Tandberg (1904–1978), norwegischer Elektronikingenieur und Unternehmer, Gründer von Tandbergs Radiofabrikk